Le nom Roca (signifiant « roche » ou « rocher » dans différentes langues romanes) peut désigner :

Patronyme 

 Álvaro Roca (1939-), joueur uruguayen de basket-ball ;
 Elena Roca (1976-), joueuse espagnole de rugby à XV ;
 Elvira Roca Barea (1966-), essayiste espagnole ;
 Emma Roca (1973-2021), sportive espagnole d'endurance pluridisciplinaire ;
 Francesc Català Roca (1922-1998), photographe catalan ;
 François Roca (1971-), illustrateur français ;
 Jordi Roca (1929-2018), plasticien et peintre français ;
 Joseph-François Reste (1879-1976), administrateur colonial français ;
 Gilberte Roca (1911-2004), femme politique et résistance française ;
 Inca Roca (1330-1380), souverain inca semi-légendaire ;
 José Antonio Roca (1928-2007), joueur et entraîneur de football mexicain ;
 Josep Maria Roca i Bigas (1981-), joueur de rink hockey ;
 Juan Roca (1950-2022), joueur cubain de basket-ball ;
 Julio Argentino Roca (1843-1914), homme politique et militaire argentin ;
 Laura Roca (1980-), nageuse espagnole ;
 María Teresa Roca de Togores (1905-1989), poétesse espagnole ;
 Miquel Roca Junyent (1940-), homme politique espagnol ;
 Sinchi Roca (12?-12?), empereur inca ;
 Pere Roca i Cabarrocas (1959-), physicien espagnol ;
 Pete La Roca (1938-2012), batteur américain de jazz ;
 Vincent Roca (1950-), humoriste, écrivain et chroniqueur français ;
 Vicente Ramón Roca (1792-1858), homme d'État équatorien ;
 Xavi Roca (1974-), footballeur espagnol.

Toponyme 

  ;
  ;
 Cabo da Roca ;
 Castellfollit de la Roca ;
 Île Roca Partida ;
 General Roca (Río Negro) ;
 Île Roca Redonda ;
 La Roca del Vallès ;
 Villa General Roca ;
 Avenida Presidente Julio Argentino Roca ;
 Château de San Pedro de la Roca ;
 La Roca de la Sierra.

Divers 
 Copa Roca, tournoi de football amical joué entre le Brésil et l'Argentine à partir de 1914
 Chemin de fer General Roca
 Ligne Roca
 Luigi et Maria Della Roca
 Roca, une entreprise espagnole

Homonymie de patronyme